Blitzwing es un personaje ficticio de la serie Transformers. Es un Decepticon, junto con su compañero Astrotrain forma parte del subgrupo llamado Cambiadores Triples, que pueden adoptar tres aspectos distintos, pudiendo atacar por tierra y aire. Blitzwing se transforma en un interceptor MIG-25 Foxbat y en un tanque Mitsubishi T-74.

Transformers: Generación 1 
No se sabe si Blitzwing llegó a la Tierra enviado desde Cybertron, o bien fue reactivado en el propio planeta después de llevar un tiempo allí. Fue parte del primer grupo que atacó la Ciudad Autobot en Transformers: The Movie (1986).

En el capítulo Five Faces of Darkness, parte 5, Galvatron lo destierra por traicionarlo al ayudar a los Autobots, pero luego reaparece a los pocos capítulos.

Transformers Animated 
Blitzwing tiene un pequeño problema de personalidad, lo que lo hace divertido en la serie.

Tiene tres caras parecido a los Quintessons.

 Su modo calculador es inteligente y estratégico.
 Su modo rudo es fuerte y testarudo listo para la guerra.
 Su último modo esta loco, lo que a veces llega a molestar a Decepticons como Starscream o Lugnut.

Bumblebee 
Aparece en la escena en la que Bumblebee llega a la tierra, es un buscador Decepticon que se transforma en un McDonnell Douglas F-4 Phantom II rojo / blanco. Después de que los soldados del Sector 7 acorralan a B-127, Blitzwing llega y ataca a todos antes de que ellos tomen a B-127. Intenta obligar a B-127 a revelar el paradero de Optimus Prime, pero cuando se niega, Blitzwing arranca la caja de voz de B-127. Blitzwing es destruido por B-127 cuando este último toma uno de los misiles del primero y lo apuñala en su pecho y luego lo dispara.

Personajes de Transformers
Decepticons